Treća Republika Afganistan, također poznata kao "Republika Afganistan" (1987. – 1992.)
 Treća armenska republika, od 1993
 Treća brazilska republika, od 1985
 Treća Kambodžanska Republika, također poznata kao "Narodna Republika Kampučija" (1979. – 1989.)
 Treća Republika Kina (1949. – 1991.)
 Treća Čehoslovačka Republika (1945. – 1948.)
 Treća Republika (Dominikanska Republika) (1924. – 1965.)
 Francuska Treća Republika (1870. – 1940.)
 Treća Republika Gruzija, također poznata kao "Republika Gruzija" (1991. – 1995.)
 Treća Republika Gana (1979. – 1993.)
 Treća Helenska Republika Grčka, od 1974
 Treća mađarska republika, (1989. – 2012.)
 Treća Republika Indonezija (1950. – 1999.)
 Treća Irska Republika (1919. – 1922.)
 Treća talijanska republika (1946. – 1992.)
 Treća Republika Koreja (1963. – 1972.)
 Treća Republika Madagaskar (1993. – 2009.)
 Treća Republika Mozambik (2004.-danas)
 Treća Republika Niger (1992–1996)
 Treća Nigerijska republika, planirana za 1993., ali nikad uspostavljena
 Treća Filipinska Republika (1946. – 1972.)
 Treća Poljska Republika, od 1989.
 Treća Portugalska republika, od 1974.
 Treća Južnoafrička Republika (1914-1915), vidi Maritzova pobuna

Povezani članci 

 Prva Republika (razdvojba)
 Druga republika (razdvojba)
 Četvrta Republika (razdvojba)
 Peta republika (razdvojba)